Vasquez est un nom de famille d'origine espagnole :

Patronyme 

 Aïda Vasquez (1941), psychologue et psychanalyste vénézuélienne ;
 Domingo Vásquez (1846-1909), homme d'État hondurien ;
 
 Jhonen Vasquez (né en 1974), auteur américain de comics ;
 Mardoqueo Vásquez (né en 1995), coureur cycliste guatémaltèque ;
 Martín Vásquez (1963-), footballeur mexico-américain ;
 Mirtha Vásquez (née en 1975), femme d’État péruvienne ;
 Mona Vasquez (1960-2011), artiste peintre et poétesse française ;
 Vannessa Vasquez (née en 1983), actrice américaine.

Personnage de fiction 
 Teresa Vasquez ou Fer-de-lance, personnage de comics, super-vilaine appartenant à l'univers de Marvel Comics.
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique